Via Mala steht für:

 Via Mala (Roman), Roman von John Knittel
 Via Mala (1945), deutscher Film von Josef von Baky
 Via Mala (1961), deutscher Film von Paul May
 Via Mala (1985), Fernseh-Mehrteiler von Tom Toelle

Siehe auch:
 Viamala, Schlucht in Graubünden, Schweiz